Rokeby kan syfta på följande platser:

 Rokeby, Tasmanien, ort, Australien 

 Rokeby, England, civil parish i County Durham, Storbritannien